Asks landskommun kan syfta på:

 Asks landskommun, Östergötland ‒ en tidigare kommun i Östergötlands län
 Asks landskommun, Skåne ‒ en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län